Патрик Даниел Тамбе e роден на 25 юни 1949 г. в Париж, Франция. Той е бивш пилот от световния шампионат на Формула 1. Печели два пъти има 5 пол позиции и 103 точки. През 2006 г. той състезава в учредителния сезон за Голямата награда „Мастърс“ формула за пенсионери пилот от Формула 1, и продължава в серията и през 2007 година.

Кариера във Формула 1 
Тамбе дебютира във Формула 1 с отбора на Съртийс, като шофира само в едно състезание през 1977 г. за Голямата награда на Франция, а след това прекарва остатъка от сезона с Теодор.

През сезони 1978 и 1979 преминава в отбора на Макларън, а през 1980 г. напуска Формула 1 и се състезава в Кан-Ам шампионата с отбора на Лола управляван от Карл Хаас и печели този шампионат, като тази титла му е втора в тази надпредвара.

През 1981 г. той се завръща във Формула 1, първо кара отново за отбора на Теодор а след това за Лижие. През 1982 г. му е предложено място в Ферари, след смъртта на Жил Вилньов. Той печели Голямата награда на Германия. Следващата година печели и втората си и последна победа за Голямата награда на Сан Марино 1983 г. на Имола в много емоционална победа, където той шофира Ферари с номер #27 (номера на автомобила на Жил Вилньов) към победата.

След това Тамбе се премества в Рено, а по-късно прекарва една година отново със стария си шеф Карл Хаас в отбора му във Формула 1 – Хаас Лола.

Любопитно 
 След като прекратява състезателна дейност Тамбе работи като коментатор за Френската телевизия.
 Той също така е бил и заместник-кмет на Le Cannet, Предградие на Кан (Южна Франция).
 Тамбе е кръстник на Адриен – син на световения шампион за 1997 г. Жак Вилньов.

Класиране във Формула 1

Източници 
 

Френски пилоти от Формула 1
Родени в Париж